Johann Christian Adami kan syfta på:

* Johann Christian Adami (1662–1715), tysk teolog
 Johann Christian Adami (1689–1753), tysk teolog